Slaves (Britse band) - Britse band
 Slaves (Amerikaanse band) - Amerikaanse band